Княгинин — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Княгинин — агрогородок в Мядельском районе Минской области.

Россия 
 Княгинин — старое название современного города Княгинино в Нижегородской области.

Украина 
 Княгинин — село в Дубенском районе Ровненской области.
 Княгинин — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.

См. также 

 Княгинино